Marks může být:

příjmení
 David Marks (* 1948), americký zpěvák
 Heather Marks (* 1988), kanadská modelka
 Jaroslav Marks (* 1956), český florbalový trenér
 Leo Marks (1920–2001), britský kryptograf a spisovatel
 Luděk Marks (* 1963), český básník a publicista
 Matt Marks (1980–2018), americký hudební skladatel, aranžér a hráč na lesní roh
 Michael Marks (1864–1907), britský podnikatel
 Michaela Marksová (* 1969), česká politička
 Tobin Marks (* 1944), americký chemik

další významy
 Hesitation Marks, album skupiny Nine Inch Nails
 Marks & Spencer, britská oděvní firma
 Marks (Mississippi), město v USA
 Marx (město), také psáno Marks, město v Rusku

podobné
 Marx (rozcestník)